The Weeknd in Japan ― первый сборник лучших хитов канадского певца и автора песен The Weeknd. В нем представлены синглы с его первых трех студийных альбомов: Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015) и Starboy (2016). Он был выпущен в цифровом и физическом виде исключительно в Японии 21 ноября 2018 года компанией Universal Music Japan. Релиз альбома состоялся незадолго до начала азиатского тура The Weeknd.

Выпуск
Альбом был выпущен 21 ноября 2018 года компанией Universal Music Japan в ознаменование первого выступления Тесфайе в Японии, на выставке Макухари в декабре 2018 года, в рамках его тура 2018 года The Weeknd Asia Tour. Он следует за его мини-альбомом My Dear Melancholy, который был выпущен ранее в этом году и включает различные песни из сет-листов его вышеупомянутого тура.

Обложка альбома включает в себя плакаты, которые использовались для продвижения The Weeknd Asia Tour (2018).

Трек-лист
Track listing adapted from iTunes.

 denotes a co-producer
 denotes a remix producer
 "Party Monster" features background vocals by Lana Del Rey
 "Wanderlust (Pharrell remix)" features background vocals by Pharrell Williams

Примечания

Ссылки

Альбомы The Weeknd
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Альбомы, спродюсированные Cirkut